Amerikai Egyesült Államok
 Falls City (Nebraska)
 Falls City (Oregon)
 Falls City (Texas)
 Falls City (Wisconsin)